Лепидоде́ндрон, также чешуедрев () — род вымерших древоподобных плауновидных растений, существовавший в каменноугольном периоде и составлявший часть флоры каменноугольных лесов. Высота растения, по данным палеобиологии, составляла от 10 до 40 и даже 50 м, диаметр ствола — до 1 м.

Описание растения 
Верхняя часть ствола богато ветвилась, на ней росло множество листьев, присоединявшихся к поверхности лепидодендрона напрямую, без черешков. Листья растения, треугольные в сечении и длиной до 1 м, постепенно опадали, оставляя на стволе и ветвях свои основания, или «подушечки». Ископаемые образцы лепидодендрона плотно усыпаны этими рубцами от опавших листьев, отчего их поверхность имеет структуру, напоминающую кожу змеи или аллигатора.

В массовой культуре 
50-метровые растения, похожие на лепидодендроны, можно увидеть в сериале «Прогулки с монстрами».

Упоминаются в повести «За гранью времён».

Примечания

Литература 
 H. N. Andrews. 1970. Index of Generic Names of Fossil Plants, 1820-1965. Geological Survey Bulletin 1—354.
 W. D. Tidwell, J. R. Jennings, and S. S. Beus. 1992. A Carboniferous flora from the Surprise Canyon Formation in the Grand Canyon, Arizona. Journal of Paleontology 66(6): 1013—1021.
 D. L. Dilcher, T. A. Lott, and B. J. Axsmith. 2005. Fossil plants from the Union Chapel Mine, Alabama. Alabama Paleontological Society Monograph 1: 153—168.

†
Вымершие растения
†
Флора каменноугольного периода